Nova Airways — авиакомпания Судана, базирующаяся в Хартуме.

По итогам 2015 года Nova Airways занимала четвёртое место по провозной способности среди авиакомпаний выполняющих рейсы в Судане, уступая лидерство авиакомпаниям Badr Airlines, Saudi Arabian Airlines и национальному перевозчику Sudan Airways.

Направления

Флот

Галерея

Примечания 

Авиакомпании Судана